Le Vert Galant steht für:
 Le Vert Galant (Film), Film von René Leprince, 1924
 Le Vert Galant (Roman), Roman von Joseph Delteil, 1931